Achmedow, Ahmedov, Əhmədov ist der Familienname folgender Personen:

 Bachtijar Schachabutdinowitsch Achmedow (* 1987), russischer Ringer
 Farkhad Akhmedov (* 1955), russischer Geschäftsmann
 Ibad Amirowitsch Achmedow (* 1975), weißrussischer Ringer
 Ljutwi Dschiber Achmedow (1930–1997), bulgarischer Ringer
 Odil Ahmedov (* 1987), usbekischer Fußballspieler
 Riad Əhmədov (1956–1992), aserbaidschanischer Offizier 
 Schuchrat Achmedow (* 1963), usbekischer Sportschütze
 Tərlan Əhmədov (* 1971), aserbaidschanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Achmetow